Голландська футбольна Ередивізі 2009—2010  — 54-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном вперше став Твенте.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/9 травня 2010

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/16 травня 2010

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2010-11

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/29 квітня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня/1 травня 2010

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/9 травня 2010

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/16 травня 2010

|}

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway.com 

2009 у футболі
2010 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2009 у нідерландському спорті
2010 у нідерландському спорті